XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie
 XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi
 XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu
 XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu